Rena peut désigner :

Toponymie 
 Rena, une commune d'Espagne ;
 Rena, un village de Norvège.

Prénoms de célébrités 
Rena est aussi un prénom porté par, entre autres :
 Rena Mero, une catcheuse américaine ;
 Rena Murakami, une actrice et productrice japonaise ;
 Rena Sofer, une actrice américaine ;
 Rena Takeshita, une actrice et top-model japonaise ;
 Réna Vlachopoúlou, une actrice et chanteuse grecque.

Biologie 
 Rena, un genre de serpents.

Monde maritime 
 Le MV Rena est le nom d'un porte-conteneurs échoué en  en Nouvelle-Zélande, causant une importante marée noire.

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom